Ralph de Cromwell oder Ralph Cromwell ist der Name folgender Personen:

*Ralph de Cromwell, 1. Baron Cromwell († 1397), englischer Adliger
Ralph de Cromwell, 2. Baron Cromwell (* um 1368; † 1417), englischer Adliger
Ralph Cromwell, 3. Baron Cromwell (* um 1393; † 1456), englischer Staatsmann, Lord Treasurer